Il doppio del torneo di tennis Portschach Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaymon Crabb e Mikael Stadling che hanno battuto in finale Dejan Petrović e Grant Silcock 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola /  Udo Plamberger (primo turno)
 Georg Blumauer /  Gerald Mandl (primo turno)

 Branislav Galik /  Borut Urh (primo turno)
 Dejan Petrović /  Grant Silcock (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Portschach Challenger 1997